Marasca – frutto
 Marasca – cognome italiano